Die USL Professional Division 2011 war die erste Saison der USL Professional Division, der dritten Fußballliga in den USA.

Modus 
Die 12 Mannschaften absolvieren in der Regular Season jeweils 24 Spiele. Sie sind in zwei Divisionen – American Division und National Division – eingeteilt. Die besten vier Mannschaften jeder Division qualifizieren sich für die Playoffs. Jedes Duell wird in einem Spiel ausgetragen. Heimrecht hat immer die Mannschaft, die in der Regular Season besser war.

Regular Season

American Division 

|}

National Division 

|}

Playoffs

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußballsaison 2011
2011